Parlamento regional puede referirse a:
 El parlamento de una región.
 El parlamento regional Landtag, en Alemania y Austria.
 Los parlamentos autonómicos, en España.